Herbert Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Herbert Erdmann (Fußballspieler) (1920–1982), deutscher Fußballspieler 
 Herbert Erdmann (Schriftsteller) (1926–1996), deutscher Schriftsteller